Un avatar poate fi:
 În hinduism, avatarul este o încarnare a unei alte ființe
 În web, avatarul este o reprezentare grafică a unui utilizator
 În informatică, avatar este numele superutilizatorului în unele sisteme de operare Unix.
 Avatar, un film științifico-fantastic din 2004 realizat în Singapore în regia lui Kuo Jian Hong
 Avatar (2009), film științifico-fantastic regizat de James Cameron.

Alte articole:
 Avatar - The Last Airbender - un serial de animație american (2005 - 2008)
 The Last Airbender - un film din 2010 inspirat de serialul Avatar - The Last Airbender